Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 202001–203000.

202001–202100

202101–202200

202201–202300

202301–202400

202401–202500

202501–202600

202601–202700

202701–202800

202801–202900

202901–203000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (200001)-(205000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (202001-203000)